Egerer steht für:

 Egerer (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Privatbrauerei H. Egerer in Pilsting, Niederbayern

Personen:
 Adam Egerer (1859–1936), deutscher Architekt
 Carla Egerer, deutsche Schauspielerin
 Florian Egerer (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Gislar Egerer (1844–1911), österreichischer Benediktiner und Pädagoge
 Maria-Luise Egerer (* 1945), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Petrus Egerer (1820–1897), österreichischer Benediktiner und Religionspädagoge
 Ulrich Egerer (* 1943), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Eggerer